Рио Минас има више значења:

 Рио Минас (Сан Мигел Пиједрас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Минас (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику